

Patronyme 

Mathieu Mourgues (1633-1714), jésuite français ;
 François Mourgues (1884-1954), sculpteur et graveur médailleur français ;
 Camille Mourguès (1912-1983), syndicaliste des PTT ;
 Jean Mourgues (1919-1990), franc-maçon français ;
 Madeleine Mourgues (1907-19..), Miss Languedoc-Roussillon 1928, Miss France 1929 ;
 Jean-François Mourgues (1962-), pilote de rallye français.

Toponyme 

 Saint-Geniès-des-Mourgues, commune française située dans le département de l'Hérault.

Famille 
 Mourgues (Morgues), Mourgues de Saint-Germain : de gueules, au sautoir d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or''.

Patronyme français